Лазару́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Лазарук Віктор Антонович — український письменник, член Національної спілки письменників України.
 Лазарук Мирослав Ярославович — письменник, новинар, критик, мистецтвознавець.
 Лазарук Михайло Арсенійович (білор. Міхаіл Арсеньевіч Лазарук) — білоруський літературознавець, критик, педагог, доктор філологічних наук, професор, академік Академії педагогічних наук СРСР, академік Національної академії наук Республіки Білорусь, член Спілки письменників СРСР.

Українські прізвища
Прізвища на -ук